Список великих визирей () Сефевидского Ирана.

Список великих визирей

См. также 
 Список правителей Сефевидского Ирана

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное устройство Ирана

Сефевидского